Насьональ 1 1964/1965 () — 1-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1964/65 на сайте rsssf.com 

1964/1965
Алжир
Алжир
1964 год в Алжире
1965 год в Алжире